

Localités 
 Puget est une commune française du département de Vaucluse.
 Puget-Rostang est une commune française du département des Alpes-Maritimes.
 Puget-sur-Argens est une commune française du département du Var
 Puget-Théniers est une commune française du département des Alpes-Maritimes.
 Puget-Ville est une commune française du département du Var.
 Puget-Figette est l’ancien nom de la commune de Saint-Pierre (Alpes-de-Haute-Provence)

Nom de famille 

 André Puget (1882-1915), joueur de football et écrivain français ;
 André Puget (1911-1973), général français et président de Sud Aviation ;
 André-Pierre Puget (1967-), homme politique belge ; 
 Edmé Jean Antoine du Puget d'Orval (1742-1801), général de brigade français ;
 Ernest Puget (1836–?), personnalité de la Commune de Paris ;
 Étienne de Puget (-1668), évêque français ;
 François Puget (1651-1707), peintre baroque français ;
 Hilarion Paul de Puget (1754-1828), général de division français ;
 Janine Puget (1926-2020), psychiatre et psychanalyste franco-argentine ;
 Jean Puget de La Serre (1595–1665), écrivain et dramaturge français ;
 Jean-Loup Puget (1947-), astrophysicien français ;
 Laia Berenguer Puget (1920-2011), femme politique catalane;
 Louis de Puget (1629-1709), l'un des fondateurs de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon ;
 Marcel Puget (1940–2021), joueur français de Rugby à XV ;
 Paul Puget (1848-1917), compositeur français, grand prix de Rome ;
 Peter Puget (1765-1822), officier et explorateur britannique ;
 Pierre Puget (1620–1694), sculpteur, dessinateur, peintre et architecte français ;
 Théodore Puget (1799-1883), facteur d'orgue  français ;
 Wulfran Puget (1787-1866), négociant armateur français.

Autres 
 Puget est une marque commerciale d'huile d'olive et autres transformations alimentaires industrielles, fondée par Adolphe Puget.
 La Halle Puget est un bâtiment de Marseille.
 Le Puget Sound est un bras de mer de l’océan Pacifique au nord-ouest des États-Unis d’Amérique.
 Le mont Puget est une colline du massif des calanques de Marseille.
 La place Puget est une place de la ville de Toulon.

Voir aussi 
 
 Puy

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France